Farfadet peut renvoyer à :

 Farfadet (créature), une créature légendaire.
 Farfadet (météorologie), un phénomène naturel lumineux.
 Classe Farfadet, une classe de 4 sous-marins français du début du  siècle.
 Farfadet (sous-marin), un sous-marin français.
 Farfadet (scoutisme), branche des Scouts et Guides de France pour les enfants de 6 à 8 ans.
 Le Farfadet, un fanzine francophone pour les joueurs de jeux de rôle